Буссі́-Сент-Антуа́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 23 км на південний схід від Парижа, 11 км на північний схід від Еврі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2640 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 6576,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт. 
 Буссі-Сент-Антуан на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень. 
 [ Розташування муніципалітету Буссі-Сент-Антуан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ессонн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ессонн